Владимир Николаевич Петин (род.  , город Днепропетровск, теперь Днепр Днепропетровской области) — украинский деятель, председатель колхоза имени ХХІІ съезда КПСС Генического района Херсонской области. Кандидат сельскохозяйственных наук. Народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В 1966-1971 годах — студент Херсонского сельскохозяйственного института, ученый агроном.

В 1971-1979 годах — агроном колхоза «Грузия» Генического района Херсонской области.

В 1979-1982 годах — аспирант Украинского научно-исследовательского института оросительного земледелия в городе Херсоне. В 1982-1983 годах — старший научный сотрудник Украинского научно-исследовательского института оросительного земледелия в городе Херсоне.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию «Режим орошения и водопотребление семенной люцерны на песчаных землях Нижнего Днепра».

В 1983-1987 годах — заместитель председателя колхоза по кормопроизводству, главный агроном колхоза «Грузия» Генического района Херсонской области.

Член КПСС с 1986 по 1991 год.

С 1987 года — 1-й заместитель председателя Генического РАПО, начальник отдела по производству и переработке продуктов растениеводства; председатель колхоза имени ХХІІ съезда КПСС Генического района Херсонской области.

4.03.1990 избран народным депутатом Украины, 1-й тур 55,47% голосов, 2 претендента. Входил в группы «Аграрии», «Земля и воля». Член Комиссии ВР Украины мандатной и по вопросам депутатской этики.

Награжден медалью.

Ссылки 

 Петин Владимир Николаевич 
 Петин Владимир Николаевич
Родившиеся в 1949 году
Родившиеся 6 апреля
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Члены КПСС